Die 6. U-17-Fußball-Weltmeisterschaft fand vom 3. bis zum 20. August 1995 in Ecuador statt. Titelverteidiger war die Nationalmannschaft von Nigeria, neuer Titelträger war die Nationalmannschaft von Ghana. Die Spiele fanden in Quito, Cuenca, Riobamba, Ibarra, Portoviejo und Guayaquil statt.

Die Auswahl des DFB konnte sich für das Turnier qualifizieren. Sie schied jedoch bereits nach der Vorrunde mit nur einem Sieg aus.

Spielorte 
Vier Spielorte, an denen die Gruppenspiele stattfanden, zeichnen sich durch eine extreme Höhenlage aus.

 Quito, Estadio Olímpico Atahualpa in 2.850 m Höhe: 6 Gruppenspiele der Gruppe A, 1 Viertelfinale
 Cuenca, Estadio Alejandro Serrano Aguilar in 2.550 m Höhe: 6 Gruppenspiele der Gruppe B
 Riobamba, Estadio Olímpico de Riobamba in 2.750 m Höhe: 6 Gruppenspiele der Gruppe C
 Ibarra, Estadio Olímpico de Ibarra  in 2.210 m Höhe: 6 Gruppenspiele der Gruppe D
 Portoviejo, Estadio Reales Tamarindos: 2 Viertelfinale, 1 Halbfinale
 Guayaquil, Estadio Monumental Banco Pichincha: 1 Viertelfinale, 1 Halbfinale, Spiel um Platz 3 und Finale

Teilnehmer 

 Trainer: Bernd Stöber

Modus 
 Die Vorrunde wurde in vier Gruppen mit je vier Mannschaften gespielt.
 Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe erreichten das Viertelfinale.
 Ab dem Viertelfinale wurde im K.-o.-System weitergespielt.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Gruppe D 

|}

|}

Finalrunde

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Bemerkungen 
 Torschützenkönige des Turniers wurden Daniel Allsopp (Australien) und Mohamed Kathiri (Oman) mit je 5 Toren.

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen der U-17-WM 1995 aufgeführt. Die Sortierung erfolgt nach Anzahl ihrer Treffer bzw. bei gleicher Toranzahl alphabetisch.

Weblinks 
 Offizielle Webseite der FIFA

1995
Fußballveranstaltung 1995
Fußball (Ecuador)
Sportveranstaltung in Ecuador